Liu Xiang (79-8 p.n.e.) – chiński uczony, konfucjanista
 Liu Xiang (ur. 1983) – chiński lekkoatleta
 Liu Xiang (ur. 1996) – chińska pływaczka